Појам Мукачевска епархија може имати следећа значења:

 Мукачевска православна епархија, древна православна епархија са средиштем у граду Мукачеву, која је постојала све до Ужгородске уније која је спроведена средином 17. века.
 Мукачевско-прешовска епархија, бивша православна епархија Српске православне цркве у источној Словачкој и Закарпатју, од 1931. до 1945. године. 
 Мукачевско-ужгородска епархија, садашња православна епархија канонске Украјинске православне цркве у области Закарпатја.
 Мукачевска гркокатоличка епархија, епархија Гркокатоличке цркве са средиштем у граду Мукачеву, која је основана након Ужгородске уније.

Види још 
 Прешовска епархија